Ilija (ime), muško ime 
 Ilija prorok - starozavjetni prorok
 Ivan Hariš-Gromovnik, ratnog imena „Ilija Gromovnik“ - hrvatski partizan

Zemljopis 
 Sveti Ilija (Varaždinska županija), općina u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
 Ilija (Banská Štiavnica, Slovačka), naselje u Slovačkoj

Sveti Ilija je ime za nekoliko vrhova na južnim Dinaridima u Hrvatskoj i Croj Gori:
 Sveti Ilija (Biokovo), jedan od najviših vrhova (1640 m) na zapadu Biokova
 Sveti Ilija (Rilić), najjužniji niži vrh (773 m) na grebenu Rilića iznad Gradca
 Sveti Ilija (Pelješac), najviši vrh na zapadu poluotoka Pelješca, 961 m.
 Sveti Ilija (Sniježnica), najviši vrh (1234 m) na gorju Sniježnica Konavoska iznad Cavtata
 Sveti Ilija (Vrmac), najviši vrh (766 m) planine Vrmac u Boki kotorskoj, Crna Gora

Promet 
 tunel Sveti Ilija u Splitsko-dalmatinskoj županiji, podno istoimenog biokovskog vrha

Ostalo 
 KUD Sveti Ilija (Dokanj), kulturno-umjetničko društvo iz Doknja, u općini Tuzla, BiH